Stop! (Sam Brown), een single uit 1988 van de Britse zangeres Sam Brown, van het gelijknamige album.
 Stop! (Jane's Addiction), een lied uit 1990 van het album Ritual de lo Habitual van de Amerikaanse rockband Jane's Addiction
 Stop! (Against Me!), een single uit 2008 van de Amerikaanse punkband Against Me!
 Stop! (film, 2003)